U18-Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2017 spelades 13-23 april 2017 i Poprad och Spišská Nová Ves i Slovakien beträffande toppdivisionen.

VM i de lägre divisionerna spelades på andra platser och under andra tidpunkter.
 Division I, grupp A i Bled, Slovenien från 7 till 13 april 2017.
 Division I, grupp B i Bled, Slovenien från 15 till 21 april 2017.
 Division II, grupp A i Gangneung, Sydkorea från 2 till 8 april 2017.
 Division II, grupp B i Belgrad, Serbien från 13 till 19 mars 2017.
 Division III, grupp A i Taipei, Taiwan från 21 till 27 mars 2017.
 Division III, grupp B i Mexico City, Mexiko från 17 till 19 mars 2017.

Toppdivisionen
Toppdivisionen spelades 13-23 april 2017 i Poprad och Spišská Nová Ves i Slovakien.

Resultat

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Nedflyttningsmatcher

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

Division I Grupp A
Division I Grupp A spelades i Bled i Slovenien mellan 7 och 13 april 2017.

Slutställning

Division I Grupp B
Division I Grupp B spelades i Bled i Slovenien mellan 15 och 21 april 2017.

Slutställning

Division II Grupp A
Division II Grupp A spelades i Gangneung i Sydkorea mellan 2 och 8 april 2017.

Slutställning

Division II Grupp B
Division II Grupp B spelades i Belgrad i Serbien mellan 13 och 19 mars 2017.

Slutställning

Division III Grupp A
Division III Grupp A spelades i Taipei i Taiwan mellan 21 och 27 mars 2017.

Slutställning

Division III Grupp B
Division III Grupp B spelades i Mexico City i Mexiko mellan 17 och 19 mars 2017.

Slutställning

Referenser

2017 i Slovakien
Internationella ishockeytävlingar i Slovakien
2017 i Slovenien
Internationella ishockeytävlingar i Slovenien
2017 i Sydkorea
Internationella ishockeytävlingar i Sydkorea
2017 i Serbien
Internationella ishockeytävlingar i Serbien
2017 i Taiwan
Internationella ishockeytävlingar i Taiwan
2017 i Mexiko
Internationella ishockeytävlingar i Mexiko
Ishockeysäsongen 2016/2017
2017
Internationella sportevenemang i Belgrad
Sportevenemang i Mexico City
Sportevenemang i Taipei
Sport i Bled
Belgrad under 2000-talet
Mexico City under 2000-talet